Моя́ле () — небольшой торговый пограничный город, разделённый государственной границей между Кенией и Эфиопией. Кенийская часть находится на северо-востоке Кении, в Восточной провинции, в 775 км к северу от Найроби, эфиопская — на крайнем юге Эфиопии, в регионе Оромия. Расположен у истоков пересыхающей реки Лаг-Бор (Лак-Бор, Lak Bor), на высоте 1113 м над уровнем моря. В Мояле выпадает 687 мм осадков в год.

Через Мояле идёт торговля Кении и Эфиопии. Через Мояле проходит главная автомобильная дорога, связывающая столицы Найроби и Аддис-Абеба, представлявшая в 2013 году тряскую грунтовку на кенийской стороне. Шоссе Дилла — Мояле на эфиопской территории было построено в 1977 году. В городе находится пункт пропуска через государственную границу. Имеются аэропорты на кенийской () и эфиопской стороне. Город связан с Найроби автобусным сообщением, ходят два автобуса в день двух местных компаний — Moyale Star и Moyale Raha (2013). Транспорт до Исиоло ходит под вооружённым конвоем из-за частых столкновений групп борана и габра народа оромо, живущих на севере Кении.

Эфиопская часть города более развитая с процветающей торгово-деловой активностью (2013).

Население — смешанное по этническому составу. В Мояле живут амхара, оромо-борана. Значительную часть населения составляют сомалийцы, перешедшие к оседлому образу жизни.

История 
С целью защиты боран от набегов сомалийцев-работорговцев англичане организовали пограничный патруль со штабом в Мояле.

Мояле обслуживал провинцию , и от него отходили две караванные тропы: одна в Найроби, другая — в Кисмайо (итальянское Сомали). В ходе Восточноафриканской кампании Второй мировой войны был оккупирован вооружёнными силами Королевства Италия по директиве маршала Пьетро Бадольо от 9 июня 1940 года в июле 1940 года. Освобождён в 1941 году. Агентство Рейтер 24 февраля 1941 года сообщило, что рота нерегулярных войск Эфиопской империи заняла Мояле. С захватом Мояле последние итальянские войска были выбиты с британской территории.

В 2001 году группа из 11 эфиопских солдат и сержантов, проходивших службу на границе с Кенией в районе Мояле, перешла границу и попросила политического убежища. Все они ранее участвовали в боевых действиях против Эритреи и мотивировали свой поступок «исключительно личными соображениями».

Примечания 

Города Кении
Города Эфиопии
Населённые пункты, разделённые государственной границей